AFMC ist eine Abkürzung für:

 das Air Force Materiel Command, ein Hauptkommando der US Air Force
 das American Board of Commissionars for Foreign Missions Correspondence

AFMC